

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Sanborn – città della Contea di Barnes, Dakota del Nord
 Sanborn – città della Contea di O'Brien
 Sanborn – township della Contea di Alpena, Michigan
 Sanborn – città della Contea di Redwood, Minnesota
 Sanborn – CDP della Contea di Niagara, New York
 Sanborn – città della Contea di Ashland, Wisconsin
 Contea di Sanborn – contea del Dakota del Sud

Persone
 Alden Sanborn – canottiere statunitense
 David Sanborn – musicista statunitense
 Donald Sanborn – vescovo cattolico statunitense
 Eunice Sanborn – supercentenaria statunitense 
 Ryne Sanborn – attore statunitense
 William Sanborn Ballinger – scrittore e sceneggiatore statunitense

Altro
 26012 Sanborn – asteroide